Cinema
 Summertime (pel·lícula de 1955), pel·lícula del 1955 dirigida per David Lean, amb Katharine Hepburn de protagonista
 Summertime (pel·lícula de 2001), pel·lícula sud-coreana del 2001 protagonitzada per Choi Cheol-ho
 Summertime (pel·lícula de 2015), pel·lícula francesa del 2015
 Summertime (pel·lícula de 2018), pel·lícula de 2018 dirigida per Edward Burns
 Summer Times, pel·lícula taiwanesa del 2009 protagonitzada per Bryant Chang i Shara Lin
Literatura
 Summertime, novel·la del 2009 de John Maxwell Coetzee
 Summertime, obra del 1937 d'Ugo Betti
 Summertime, obra del 2000 de Charles L. Mee
Música
 Summertime, àlbum de MFSB de 1976
 Summertime, àlbum de Paul Desmond de 1969
 Summertime, àlbum de Herb Alpert de 1971
 Summertime, àlbum de Joe Locke i Geoffrey Keezer de 2005
 Summertime, EP de The Subways
 Summertime (cançó de Gershwin), cançó de l'òpera Porgy and Bess de George Gershwin
 Summertime (cançó de Beyoncé), cançó de Beyoncé
 Summertime, cançó de Bon Jovi
 Summertime, cançó de Brian Melo
 Summertime, cançó de DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince
 Summertime, cançó interpretada per Kenny Chesney
 Summertime, cançó de New Kids on the Block
 Summertime, cançó de Selah Sue
 Summertime, cançó de The Sundays
 Summertime, cançó de My Chemical Romance de l'àlbum Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys
 Summertime, cançó de Barenaked Ladies de l'àlbum All in Good Time
 Summertime, cançó de Bridgit Mendler de la banda sonora de la pel·lícula Arrietty i el món dels remenuts
 Summertime, cançó de The Buckinghams
 Summertime, cançó de The Click Five de l'àlbum Modern Minds and Pastimes
 Summertime, cançó interpretada per Cody Simpson
 Summertime, cançó de Kreayshawn de l'àlbum Somethin' 'Bout Kreay
 Summertime, cançó de Michelle Branch de l'àlbum Everything Comes and Goes
 Summertime, cançó de Sam Adams
 Summertime, cançó de Stromae de l'àlbum Cheese
 Summertime, cançó de Vince Staples de l'àlbum Summertime '06
 Summertime, cançó interpretada per Diana Ross de l'àlbum Red Hot Rhythm & Blues
 Summertime Blues, cançó d'Eddie Cochran